

Geografia
 Bela – città biblica che venne poi rinominata Zoar
 Bela – città del Pakistan.
 Bela – località del Nepal.
 Bělá – nome di diversi toponimi della Repubblica Ceca.
 Belá – nome di diversi toponimi della Slovacchia.

Onomastica
 Béla – nome proprio di persona ungherese maschile.